Màcula retinal o màcula lútia, zona de la retina especialitzada en la visió fina de l'ull 
 Màcula vestibular, òrgans receptors dels òrgans amb otòlits
 Màcula del sàcul, màcula vestibular situada verticalment a la paret medial del sàcul de l'orella interna 
 Màcula de l'utricle, la màcula vestibular situada horitzontalment al sòl de l'utricle de l'orella interna
 Màcula (dermatologia), lesió elemental de la pell.